

Zoologie 
 Les Géphyriens (nom scientifique : Gephyrea) étaient une classe de vers marins regroupant les Priapuliens, les Siponcles et les Échiuriens. Cette classe n'était pas monophylétique et n'est plus utilisée. Les Priapuliens sont aujourd'hui considérés comme formant un embranchement distinct, rangé parmi les Ecdysozoaires, tandis que les deux autres taxons sont classés dans les Annélides. Le mot a été créé par Quatrefages à partir du grec γέφυρα (géphura) "pont", parce que ces animaux lui semblaient intermédiaires entre les Annélides et les Holothuries.

Histoire 
 Les Géphyriens ou Géphyréens étaient un clan ou un peuple de Béotie dans l'Antiquité. Selon des traditions rapportées par Hérodote, ils auraient joué un rôle dans l'histoire de l'alphabet grec, et ils n'auraient pas été d'origine grecque, mais les avis divergeaient quant à leur pays d'origine .

Références